Кубок независимости Армении по футболу 1995 года — 4-й розыгрыш национального Кубка среди 18 команд Высшей и Первой лиги.

Турнир начался 5 марта и завершился 28 мая 1995 года. В дебютном матче 1/16 финала СКИФ (Ереван) — «Котайк» (Абовян) было зафиксировано техническое поражение хозяев. Обладатель Кубка Армении прошлого сезона «Арарат» (Ереван) стартовал с 1/8 финала.

Результаты

1/16 финала 
По положению о Кубке Армении на этой стадии розыгрыша и в 1/8 финала победители определялись по результату одного матча. Матчи прошли 5 марта 1995 года.

1/8 финала 
Матчи прошли ?? марта 1995 года.

1/4 финала 
По положению о Кубке Армении на этой стадии розыгрыша и в 1/2 финала победители определялись по сумме двух матчей. Первые матчи прошли 4 апреля 1995 года.

Ответные матчи прошли 13 и 14 апреля 1995 года.

1/2 финала 
Первые матчи прошли 5 мая 1995 года.

Ответные матчи прошли 14 мая 1995 года.

Финал

См. также 
 Чемпионат Армении по футболу 1995
 Первая лига Армении по футболу 1995

Ссылки 
 Статистика на klisf.info 
 Статистика на rsssf.com 
 Статистика на foot.dk  

Кубок Армении по футболу
Футбол в Азии в 1995 году
Спорт в Армении в 1995 году